Софи́йский монасты́рь — ряд православных монастырей.

 Софийский монастырь — несохранившейся православный монастырь Русской православной церкви в селе Барятино.
 Софийский монастырь — женский монастырь Русской православной церкви в посёлке Мацуо, в Японии.
 Софийский монастырь — несохранившийся православный монастырь Русской православной церкви в городе Усмань.